Сэр Ричард Тимоти (Тим) Хант (; род. 19 февраля 1943, Нестон, Чешир) — британский биохимик, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2001 года, награждённый за открытие регуляции клеточного цикла эукариот циклином и циклин-зависимыми киназами  . 

Член Лондонского королевского общества (1991), иностранный член Национальной академии наук США (1999).

Сексистский скандал 
9 июня 2015 года Тим Хант выступал на официальном обеде в рамках конференции по научной журналистике в Сеуле, столице Южной Кореи. В своем приветственном слове он, как сообщалось, произнёс следующее:

Странно, что такое шовинистическое чудовище как я попросили выступить перед женщинами-учёными. У меня есть три проблемы с девушками в лаборатории: ты влюбляешься в них, они влюбляются в тебя, и когда их критикуешь, они плачут. Возможно, нам следует делать раздельные лаборатории для мальчиков и девочек?

Теперь серьёзно. Я впечатлён экономическим развитием Кореи. И женщины-учёные бесспорно сыграли в нём важную роль. Науке нужны женщины, и вы должны заниматься наукой несмотря ни на какие препятствия, несмотря на чудовищ вроде меня.

Это шутливое высказывание было воспринято как «сексистское» одной из присутствующих журналисток, и вырванные из контекста фразы с её комментариями, опубликованные в её Твиттере, впоследствии вызвали волну критики против Ханта. В результате учёный был вынужден подать в отставку с поста почётного профессора, о чём сообщается на сайте Университетского колледжа Лондона. В дальнейшем рядом учёных и журналистов были поставлены под сомнение как справедливость резкой общественной реакции на случившееся, так и корректность передачи слов Ханта.

Общественная деятельность 
В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО) .

См.также 
 Клеточный цикл
 Леланд Хартвелл
 Пол Нерс

Примечания 

Биохимики Великобритании
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Награждённые Королевской медалью
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Клэр-колледжа (Кембридж)
Почётные доктора Университета Кэйо